KOP eller kop kan syfta:

 KOP – en bank fram till 1995 i Finland, se Kansallis-Osake-Pankki
 Kop – en vanlig benämning på berg med platt topp i södra Afrika, se Kopje
 The Kop – det vardagliga namn eller begreppet på ett antal läktare på sportarenor, framför allt i Storbritannien, se Spion Kop (arena)